Ausee hat folgende Bedeutungen:

 Ausee (Luftenberg an der Donau), See in Österreich
 Ausee (Wädenswil), See in der Schweiz
 Ausee (Baiersdorf), See in Deutschland

Siehe auch: Aussee